Söderdjupet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderdjupet, Korpo, Åboland, 
 Söderdjupet, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar